Иоганн Шнайдер:
 Шнайдер, Иоганн Готлоб (старший) (1750—1822) — немецкий натуралист.
 Шнайдер, Иоганн Готлоб (младший) (1789—1864) — немецкий органист.
 Шнайдер, Иоганн Кристиан Фридрих (1786—1853) — немецкий органист, пианист и композитор.